

Cinema 
 Vittoria alata (Winged Victory) – film del 1944 diretto da George Cukor

Mitologia 
 Nike – dea della mitologia greca, raffigurata da una fanciulla alata
 Vittoria – dea della mitologia romana, raffigurata da una fanciulla alata

Scultura 
 Nike di Samotracia – scultura conservata al Museo del Louvre di Parigi
 Vittoria alata di Brescia – scultura conservata presso il Tempio Capitolino di Brescia